St Albans (Hertfordshire), àrea urbana del Districte de St Albans al sud de la comarca de Hertfordshire (Anglaterra)
 St. Albans (Maine)
 St Albans (Nottinghamshire), Anglaterra
 St. Albans (ciutat de Vermont)
 St. Albans (Virgínia de l'Oest)